Cheilymenia — рід грибів родини Pyronemataceae. Назва вперше опублікована 1885 року.

Класифікація 
До роду Cheilymenia відносять 86 видів:

Примітки

Джерела 
 Boudier, J.L.É. 1885. Nouvelle classification naturelle des Discomycètes charnus. Bulletin de la Société Mycologique de France. 1:97-120 - P.105

Роди грибів
Піронемові